La steppe de la Faim peut désigner :
 la steppe de la Faim, un désert du Kazakhstan situé dans le centre du pays ;
 la steppe de la Faim, une steppe désertique partagée entre l'Ouzbékistan pour sa plus grande partie, le Kazakhstan et le Tadjikistan.